Критско въстание () може да се отнася за:

 Критско въстание от 1841 година;
 Критско въстание от 1866-1869 година;
 Критско въстание от 1878 година;
 Критско въстание от 1896-1897 година.

Гръцки въстания срещу Османската империя
История на Крит